Жорже Анто́нио Путинатти (; 23 августа 1959, Марилия), более известный как Жоржиньо Путинатти () — бразильский футболист, правый полузащитник.

Карьера 
Жоржиньо начал карьеру в молодёжном составе клуба «Марилия» в 1975 году. В 1979 году он выиграл молодёжный Кубок Сан-Паулу, после чего начал играть за основной состав клуба. В том же году полузащитник перешёл в «Палмейрас», дебютировав 29 апреля в матче с «Санкарлензе» (2:1). 19 июля того же года он забил первый мяч, поразив ворота клуба «XV ноября». Несмотря на личные достижения, Путинатти выиграл два «Серебряного мяча», в этой команде он успехов не добился. По словам игрока, после 1980-го года клуб был в кризисе и потому не мог добиться больших побед. Наибольшим достижением игрока в «Палмейрасе» стало второе место в чемпионате штата Сан-Паулу в 1986 году. Игрок в интервью заявил, что причиной поражения в финальной игре стал арбитр. Судья матча Дулсидиу перед игрой якобы попросил у клуба в подарок автомобиль Monza, но ему отказали. Тогда обидевшийся судья сделал всё, чтобы клуб проиграл. Также Жоржиньо стал автором одного из символов клуба — свиньи, которым ранее его оскорбительно называли болельщики противоборствующих команд: его фото с маленькой свинюшкой было опубликовано на обложке журнала Placar, после чего это животное было принято фанатами, как символ клуба. Всего за клуб Путинатти провёл 373 матчей (160 побед, 131 ничьих и 82 поражения) и забил 95 голов. Последний матч в составе команды полузащитник провёл 5 февраля 1987 года с «Баией».

В 1987 году Жоржиньо был куплен «Коринтиансом». Его покупка стала частью предвыборной кампании Роберто Паскуа, президента клуба, который хотел остаться у власти в «Коринтиансе», и такой сделкой обеспечить часть электората. Однако игрок не смог стать игроком стартового состава команды. В начале 1988 года он перешёл во «Флуминенсе». Всего за «Коринтианс» Путинатти провёл 48 матчей (18 побед, 16 ничьих и 14 поражений) и забил 7 голов. «Флуминенсе» отдал за трансфер Жоржиньо Паулиньо Кариоку и некоторую сумму денег. В команде футболист не задержался и года, проведя 26 матчей (13 побед, 9 ничьих и 4 поражения) и забил 10 голов. После «Флуминенсе» Жоржиньо выступал за «Гремио», «Гуарани» Кампинас, «Сантос», «XV ноября» Пирасикаба и японский клуб «Нагоя Грампус Эйт». 

Жоржиньо играл за олимпийскую сборную Бразилии, но команда не смогла пробиться на Олимпиаду в 1980 году. 8 июня 1983 года он дебютировал в составе первой команды в товарищеском матче с Португалией (4:0). В том же году он поехал на Кубок Америки, где сыграл 8 матчей и забил один гол. После окончания турнира, Путинатти полтора года не вызывался в стан национальной команды. Однако весной 1985 года он вновь стал выступать за сборную. Жоржиньо считали кандидатом на поезду на чемпионат мира 1986, но в 1985 году он получил перелом ноги и очень долго восстанавливался. В результате не попав на турнир.

Завершив карьеру игрока, Жоржиньо занялся бизнесом. Он открыл в Марилии крупный спортивный комплекс.

Международная статистика

Достижения

Командные 
 Кубок Сан-Паулу (среди молодёжных команд): 1979
 Чемпион штата штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1989

Личные 
 Обладатель Серебряного мяча Бразилии: 1983, 1986

Личная жизнь 
Путинатти женат. Имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Голы Жоржиньо Путинатти

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Марилия»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «XV ноября» Пирасикаба
Игроки ФК «Нагоя Грампус»